Луг може да се односи на:

 Луг, шума, гај

или

 Луг (Беочин), насеље у општини Беочин у Јужнобачком округу, Република Србија
 Луг (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта у Златиборском округу, Република Србија
 Луг (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија
 Луг (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Луг (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Луг (Подујево), насеље у општини Подујево у Косовском округу, Република Србија
 Луг (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Луг (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ
 Луг (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ
 Луг (Прозор-Рама), насеље у општини Прозор-Рама, Федерација БиХ, БиХ
 Луг (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Луг (Палатинат), општина у савезној држави Рајна-Палатинат, Савезна Република Њемачка
 Луг (Биље), насеље у општини Биље, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска
 Вељи Луг, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Емовачки Луг, насеље у општини Пожега, Славонија, Република Хрватска
 Јасеница Луг, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Корански Луг, насеље у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска
 Модрички Луг, насеље у општини Вукосавље, Република Српска, БиХ
 Братачки луг, дио Невесињског поља, место одржавања Невесињске олимпијаде
или

 Радовањски Луг, храстова шума у Србији
 Шалиначки луг, шумско подручје код Смедерева у Србији
 Луг (митологија), келтско божанство, тумачи се и као врховни бог

Види још 
 Дебели Луг (вишезначна одредница)
 Мокри Луг
 Црни Луг